Карлуково може да се отнася за:
 село Карлуково, област Ловеч;
 село Карлъково, Гърция;
 старото име на село Славейно, област Смолян.